Яркинский сельсовет - сельское поселение в Кежемском районе Красноярского края.

Административный центр - село Яркино.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Яркино.

Местное самоуправление 
 Яркинский сельский Совет депутатов
Дата избрания: 14.03.2010. Срок полномочий: 5 лет. Количество депутатов:  7

 Глава муниципального образования
 Кулаков Геннадий Николаевич. Дата избрания: 14.03.2010. Срок полномочий: 5 лет

Примечания 

Муниципальные образования Кежемского района
Сельские поселения Красноярского края